Boccoli ist der Familienname folgender Personen:

 Benedicta Boccoli (* 1966), italienische Schauspielerin
 Brigitta Boccoli (* 1972), italienische Schauspielerin